Дини или Дино (Франческо Dini, или Dino) — итал. писатель (1650—1720); известен своими, обнаруживающими большую эрудицию, соч.: «De Situ Clanarum» (1696); «Vindiciae martyrologii ac breviarii romani» (1701), «De Antiquitatibus Umbrorum Thuscorumque» (1704, и в VIII т. «Thesaurus antiquitatum Italiae» Гревиуса) и др. Ср. Ludovico Sienna, «Catalogo dei nomini illustri della citta di Sinigaglia» (1746).

Избранные труды

Литература